Сент-Роз () — название нескольких коммун во Франции:

 Сент-Роз — в заморском департаменте Гваделупа;
 Сент-Роз — в заморском департаменте Реюньон.

См. также 
 Сент-Роза